Slovo Zara může mít více významů:

 Zara – ženské jméno
 Zara (Turecko) – město v Turecku
 Zara – dřívější název chorvatského Zadaru (od 15. do 20. století)
 Zara (móda) – značka obchodního řetězce prodávajícího módu

Externí odkazy